Gandy ist der Familienname folgender Personen:

 David Gandy (* 1980), britisches Männermodel
 Ellen Gandy (* 1991), britische Schwimmerin
 Evelyn Gandy (1920–2007), US-amerikanische Politikerin
 Harry Gandy (1881–1957), US-amerikanischer Politiker
 Helen Gandy (1897–1988), US-amerikanische Beamtin und persönliche Assistentin J. Edgar Hoovers
 John Peter Gandy (1787–1850), britischer Architekt
 Joseph Gandy (1771–1843), britischer Künstler und Architekt
 Kim Gandy (* 1954), amerikanische Feministin
 Michael Joseph Gandy, Architekt

 Robin Gandy (1919–1995), britischer Logiker

Gandy steht für: 

 Gandy (Florida), census-designated place im Pinellas County, Florida 
 Gandy (Louisiana), Ort im Sabine Parish, Louisiana 
 Gandy (Nebraska), Ort Logan County, Nebraska 
 Gandy (South Carolina), Ort im Darlington County, South Carolina 
 Gandy (Tennessee), Ort im Lawrence County, Tennessee 
 Gandy (Texas), Ort im Burnett County, Texas 
 Gandy (Utah), Ort im Millard County, Utah 
 Gandy (West Virginia), Ort im Randolph County, West virginia 

Siehe auch:

 USS Gandy (DE 764), US-amerikanische Geleitzerstörer im Zweiten Weltkrieg